

Села:
 Валява — Черкаська область, Черкаський район
 Валява — Чернівецька область, Чернівецький район

Валява — Підкарпатське воєводство, Перемиський повіт